Копылово — топоним:

Населённые пункты

Россия

Вологодская область 
 Копылово — деревня в Покровском сельском поселении Великоустюгского района.
 Копылово — деревня в Шемогодском сельском поселении Великоустюгского района.
 Копылово — деревня в Вологодском районе.
 Копылово — деревня в Междуреченском районе.
 Копылово — посёлок в Нюксенском районе.
 Копылово — деревня в Сокольском районе.
 Копылово — деревня в Сямженском районе.
 Копылово — деревня в Шекснинском районе.

Калужская область 
 Копылово — деревня в Дзержинском районе.

Кемеровская область 
 Копылово — деревня в Юргинском районе.

Кировская область 
 Копылово — деревня в Лузском районе.

Костромская область 
 Копылово — деревня в Судиславском районе.

Московская область 
 Копылово — деревня в Дмитровском районе.
 Копылово — деревня в Клинском районе.

Псковская область 
 Копылово — деревня в Великолукском районе.
 Копылово — деревня в Новоржевском районе.

Тверская область 
 Копылово — деревня в Зубцовском районе.
 Копылово — деревня в Калязинском районе.

Томская область 
 Копылово — посёлок в Томском районе.
 Копылово — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Томске (до 2004 года — в Томском районе).

Ярославская область 
 Копылово — деревня в Угличском районе.

Украина 
 Копылово — посёлок в Бурынском районе Сумской области

Другое 
 Копылово — ж/д станция в Томске

См. также 
 Копылово — полуостров на Волге в Самарской области.